Ashland County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Ashland County (Ohio) – okres státu Ohio
 Ashland County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

Související články 
 Ashland